Příjmení Kalinin (, přechýleně ) má více nositelů:

 Anhelina Kalininová (* 1997), ukrajinská profesionální tenistka
 Michail Ivanovič Kalinin (1875–1946), sovětský politik
 Dmitrij Kalinin (* 1980), ruský hokejový obránce
 Konstantin Alexejevič Kalinin (1887–1938), sovětský letecký konstruktér

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení